Die Campionato Sammarinese di Calcio 2018/19 war die 34. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 21. September 2018 und endet mit dem Meisterschaftsfinale am 25. Mai 2019.

SP Tre Penne wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei einmal auf die Teams der eigenen Gruppe. In der zweiten Gruppenphase traten die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe in der Gruppe 1 an, die restlichen in der Gruppe 2. In der zweiten Gruppenphase spielten alle Mannschaften zweimal gegeneinander. Danach spielten die ersten Sechsplatzierten aus der Gruppe 1, der Erstplatzierte aus der Gruppe 2, sowie der Sieger des Playoffs aus Zweit- und Drittplatzierten der Gruppe 2 in einem Playoff-System den Meister aus.

Da es in San-Marino nur eine Fußballliga gibt, entfällt sowohl der Auf- als auch der Abstieg von einzelnen Mannschaften. Daher nahmen dieselben Vereine wie in der Vorsaison teil. Die 15 Mannschaften wurden kurz vor Saisonbeginn in die beiden Gruppen gelost.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Zweite Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Play-off

Platz 5–8

Halbfinale

Platz 7

Platz 5

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Spielplan auf soccerway.com
 Spielplan auf kicker.de

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19